Anknytning kan syfta på:

Anknytning (telefoni) – en teleteknisk term
Anknytningsteori – anknytningsteorin är de nyfödda barnen, "genetiskt förprogrammerade" till att knyta an till sina föräldrar